Каракалпакія:
 Каракалпакія — інша назва Республіки Каракалпакстан в Узбекистані
 Каракалпакія — селище в Узбекистані, Республіка Каракалпакстан
 Каракалпакія — залізнична станція в Узбекистані, на лінії Бейнеу—Тахіаташ